Селигмен,  (, ) — еврейская фамилия. Известные носители:
Селигмен:
 Селигмен, Бен (1912—1970) — американский экономист.
 Селигмен, Эдвин (1861—1939) — американский экономист.